— железнодорожная станция на линии Тиёда, расположенная в специальном районе Адати, Токио. Станция обозначена номером C-20. Была открыта 20-го декабря 1979-го года и является конечной станцией ветки Кита-Аясэ линии Тиёда. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции 
Одна платформа бокового типа и один путь.

Близлежащие станции

Примечания

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Кита-Аясэ